Фуэнкальенте () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Население — 1126 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Fuencaliente, página oficial de su Exmo. Ayuntamiento
 Fuencaliete en la Red
 Web de Fuencaliente en la Diputación Provincial de Ciudad Real 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля